Дочев, Дочов, Дочевски е българско родово име с корен мъжкото собствено име Дочо. Дочо е остаряла форма, използвана все по-рядко, установила се сред българските имена по няколко различни пътя.

Личности с такова родово име 
 Богдан Дочев (р. 1936) – български футболист и футболен съдия
 Димитър Дочев (р.1975) – български шахматист
 Никола Дочев (1883-1917) – български революционер
 Павел Дочев (р. 1965) – български футболист и треньор по футбол
 Петър Дочев (1934 – 2005) – български художник-живописец
 Тодор Дочев (1882 – 1909) – български революционер, войвода на ВМОРО

Български фамилни имена